Campitello kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Campitello, kommun i departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Campitello (ort i Italien), Lombardiet, Provincia di Mantova, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar